Prapretno (Radeče), een plaats in de Sloveense gemeente Radeče
 Prapretno (Šentjur), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjur

Zie ook Prapretno pri Hrastniku (doorverwijspagina)